

«Sing It Back» () — песня, написанная и исполненная электронным дуэтом Moloko. Впервые песня появилась на альбоме I Am Not a Doctor, как сингл она была выпущена 8 марта 1998 года и смогла добраться до 45-го места в британском сингловом чарте. По-настоящему популярной песня стала в ремиксовой версии Бориса Длугоша, которая смогла войти уже в пятёрку лучших в Великобритании и подняться на вершину танцевального чарта Billboard в США.

Список композиций 
UK CD1
 «Sing It Back (Tee’s Radio)» — 3:25
 «Sing It Back (Booker T Loco Mix)» — 5:22
 «Sing It Back (DJ Plankton’s Dub)» — 8:32

UK CD2
 «Sing It Back (Boris Musical Mix Edit)» — 4:38
 «Sing It Back (Herbert’s Tasteful Dub)» — 5:38
 «Sing It Back (Tee’s Freeze Mix)» — 9:02

Ремиксы 
Boris Dlugosch Mixes
 «Sing It Back (Boris Musical Mix)» — 9:15
 «Sing It Back (Boris Musical Mix Edit)» — 4:37
 «Sing It Back (Boris Main Instrumental)» — 9:19
 «Sing It Back (Boris Funk Dub)» — 6:53
 «Sing It Back (Boris Reprise)» — 8:14
 «Sing It Back (BMR Club Mix)» — 7:12
Levent Canseven Mixes
 «Sing It Back (Levent’s Funk-O-Rama Mix)» — 7:40
 «Sing It Back (Levent’s Funk-O-Rama Dub)» — 7:42
 «Sing It Back (Can 7 Supermarket Mix)» — 8:20
 «Sing It Back (Can 7 Supermarket Radio)» — 4:04
Mousse T. Mixes
 «Sing It Back (Mousse T.'s Bootleg Dub)» — 7:37
 «Sing It Back (Mousse T.'s Feel Love Mix)» — 7:09
 «Sing It Back (Mousse T.'s Feelluvdub)» — 7:09 
Matthew Herbert Mixes
 «Sing It Back (Herbert’s Falling Away Mix)» — 6:44
 «Sing It Back (Herbert’s Tasteful Dub)» — 5:58
Todd Terry Mixes
 «Sing It Back (Tee’s Freeze Mix)» — 9:02
 «Sing It Back (Tee’s Radio)» — 3:26
Booker T Mixes
 «Sing It Back (Booker T Loco Mix)» — 5:23
 «Sing It Back (Booker T Loco Dub)» — 5:36
Dope Smugglaz Mix
 «Sing It Back (House Of Lords Wig Out Mix)» — 8:43
Mark Brydon Mix
 «Sing It Back (Chez Maurice Mix)» — 9:06
DJ Plankton Mix
 «Sing It Back (DJ Plankton’s Dub Featuring Maurice)» — 8:33

Чарты

Примечания

Ссылки 

Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Sire Records
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Рошин Мёрфи